Уильям «Уилл» Сассо () — канадский комик и актёр итальянского происхождения. Наиболее известен по участию в скетч-шоу , в котором он был основным актёром в течение 5 сезонов, и по роли Карла в ситкоме «Клава, давай!».

Биография 
Уилл Сассо родился 24 мая 1975 года в Ладнере, провинция Британская Колумбия, Канада, в семье Антонио и Анны. В 1993 году окончил Delta Secondary School в Дельте, Канада.

Карьера

Начало 
С раннего детства он хотел быть актёром. Уже в 15 лет он обзавелся агентом и начал сниматься в кино и на телевидении. Затем он переехал из Ванкувера в Лос-Анджелес и стал сниматься в Америке. За несколько лет он снялся в сериале «Скользящие», в популярных фильмах «Счастливчик Гилмор» и «Ниндзя из Беверли-Хиллз» и многих других.

«Безумное телевидение» 
К концу второго сезона (1996 — 1997) скетч-шоу «Безумное телевидение» произошли первые большие перемены в актёрском составе. Три актёра (Брайан Коллен, Орландо Джонс и Арти Лэнг) покинули проект. В результате чего, в 1997 году руководство телеканала FOX, на котором выходило шоу, начало поиски замены. Уилл Сассо (вместе с Ариес Спирс) присоединился к основному актёрскому составу на 3 сезон.

За 5 лет участия в «Безумном телевидении» Уилл сыграл много запоминающихся персонажей и спародировал таких знаменитостей, как Арнольд Шварценеггер, Крис Фарли, Стивен Сигал, Билл Клинтон, Элтон Джон, Элвис Пресли, Джордж Буш младший, Тони Сопрано, Кенни Роджерс, Роберт Де Ниро, Дуэйн «Скала» Джонсон, Уильям Шетнер и другие.

В 2002 году Уилл покинул шоу, чтобы сосредоточиться на других проектах. Позже он ещё несколько раз появлялся в «Безумном телевидение».

После 
После ухода из «Безумного телевидения» в 2003 году Уилл получил второстепенную роль в ситкоме «Клава, давай!», после которого его стали узнавать. С тех пор он снялся во многих популярных сериалах таких, как «Красавцы», «C.S.I.: Место преступления», «Как я встретил вашу маму», «Два с половиной человека» и других, и попробовал себя в качестве актёра дубляжа.

В 2010 году снялся в сериале «Перлы моего отца», основанном на Twitter-блоге, который закрылся после первого сезона из-за низких рейтингов.

Фильмография 

Curly

Видеоклипы
 Sum 41 - Still Waiting - продюсер (2002 год)

Награды и номинации

Интересные факты 
 Появился в клипе Sum 41 на песню Still Waiting в роли менеджера группы.
 В 2000 году Уилл сбросил 200 фунтов (~ 90 кг).
 Его рост — 191 см.
 Плюётся лимонами (серия скетчей на видеохостинге «vine»).

Примечания

Ссылки